Modjadji peut désigner :

Personnes

Titre 
 Modjadji est le titre en langue locale de la Reine de la pluie du peuple Lovedu en Afrique du Sud. Il a été porté successivement par :
 Maselekwane Modjadji I (1800-1854)
 Masalanabo Modjadji II (1854-1894)
 Khetoane Modjadji III (1869-1959)
 Makoma Modjadji IV (1905-1980) 
 Mokope Modjadji V (1936-2001)
 Makobo Modjadji VI (1978-2005)

Prénom 
 Modjadji C. Lebepe, un carcinologue sud-africain.
 Modjadji Sarah Mangena, une femme politique membre de l’Assemblée nationale d'Afrique du Sud.

Typonymes 
 Modjadji, l’actuel nom de la localité autrefois appelée Duiwelskloof dans la province de Limpopo en Afrique du Sud.
 Modjadji Head Kraal, un village situé au pied de l’escarpement dans la province du Limpopo.

Sciences naturelles 
 Geogarypus modjadji, une espèce de pseudoscorpions de la famille des Geogarypidae.
 Modjadji cycad, le nom vernaculaire de la plante dont le nom scientifique est Encephalartos transvenosus, une espèce de Cycadophyta. Ce nom lui a été donné en hommage à la reine des pluies, car le jardin luxuriant qui entoure son enceinte royale contient les plus grands cycadophytes du monde.
 Ravenelia modjadji, une espèce de champignon de la rouille qu’on trouve en Afrique du Sud, dans le Limpopo. Son nom fait référence à la reine de la pluie, le spécimen holotype ayant été collecté dans la région où elle vit.

Militaire 
 le SAS Queen Modjadji (S103), un sous-marin de classe Héroïne de la marine sud-africaine.